El nombre de Iglesia de Santa María de Gracia, o cualquiera de sus variantes es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Santa María de Gracia.

Advocación 
 Santa María de Gracia;

Iglesias

en España 
 Iglesia de Santa María de Gracia, de Almadén de la Plata.
 Iglesia de Santa María de Gracia, de Cartagena.
 Iglesia de Santa María de Gracia, de Cuenca.
 Iglesia de Santa María de Gracia, de El Cerro de Andévalo.
 Iglesia de Santa María de Gracia, de Espera.
 Iglesia de Santa María de Gracia, de Madrid.
 Iglesia de Santa María de Gracia, de Montalbán de Córdoba.
 Iglesia de Santa María de Gracia, de Monterrey, Orense.
 Iglesia de Santa María de Gracia, de Tudela.
Parroquia de Santa María de Gracia de San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz de Tenerife

en Italia 
 Basílica de Santa María de Gracia, en Benevento, Campania (w:it);
 Iglesia de Santa María de Gracia, en Nápoles, Campania (w:it).

en Portugal
Iglesia de Gracia (Évora)